Agrippa Menenius Lanatus är ett namn som burits av flera romare:

 Agrippa Menenius Lanatus (konsul 503 f.Kr.), romersk politiker 
 Agrippa Menenius Lanatus (konsul 439 f.Kr.), romersk politiker